Ardin est :
 le nom d'une commune de France : Ardin dans le département des Deux-Sèvres ;
 le nom de famille d'un archevêque de sens : Pierre-Marie-Etienne-Gustave Ardin.

Ardîn ou Ârdîn, Ardine, Hardine est le nom d'un instrument de musique mauritanienne utilisé par les griotes.